

Населені пункти та їхні частини
 Ромбеж — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ромбеж — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ромбеж — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ромбеж — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ромбеж — колонія в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ромбеж — лісова осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки